Az 1999-es wimbledoni teniszbajnokság férfi versenyét Pete Sampras nyerte Andre Agassi előtt.

Kiemeltek 

<ol start="1">
  Pete Sampras (Bajnok)
  Patrick Rafter (Elődöntős)
  Jevgenyij Kafelnyikov (Harmadik kör)
  Andre Agassi (Döntős)
  Richard Krajicek (Harmadik kör)
  Tim Henman (Elődöntős)
  Mark Philippoussis (Negyeddöntős)
  Todd Martin (Negyeddöntős)

  Greg Rusedski (Negyedik kör)
  Goran Ivanišević (Negyedik kör)
  Gustavo Kuerten (Negyeddöntős)
  Carlos Moyà (Második kör)
  Karol Kučera (Negyedik kör)
  Tommy Haas (Harmadik kör)
  Nicolas Kiefer (Második kör)
  Félix Mantilla (Második kör)

Főtábla 

 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

További információk 
 Eredmények az ATPtennis.com honlapon

F1